El municipio de Madison (en inglés: Madison Township) es un municipio ubicado en el condado de Richland en el estado estadounidense de Ohio. En el año 2010 tenía una población de 11168 habitantes y una densidad poblacional de 278,17 personas por km².

Geografía 
El municipio de Madison se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 40.15 km², de la cual 39.98 km² corresponden a tierra firme y (0.41%) 0.17 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 11168 personas residiendo en el municipio de Madison. La densidad de población era de 278,17 hab./km². De los 11168 habitantes, el municipio de Madison estaba compuesto por el 95.28% blancos, el 2.06% eran afroamericanos, el 0.32% eran amerindios, el 0.3% eran asiáticos, el 0.02% eran isleños del Pacífico, el 0.26% eran de otras razas y el 1.76% pertenecían a dos o más razas. Del total de la población el 1.12% eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Ohio
Localidades del condado de Richland (Ohio)